Gurowka () – nazwa toponimów w Rosji

 Gurowka – wieś w Baszkortostanie
 Gurowka – wieś w obwodzie kurskim
 Gurowka – wieś w obwodzie omskim
 Gurowka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie orłowskim

Zobacz też 
 Gurowo – wieś w województwie wielkopolskim

Strony ujednoznaczniające